

Гленвуд — місто, штат Алабама
 Гленвуд — місто, штат Арканзас
 Гленвуд — місто, штат Джорджія
 Гленвуд — місто, штат Індіана
 Гленвуд — місто, штат Айова
 Гленвуд — місто, штат Міннесота
 Гленвуд — місто, штат Юта
 Гленвуд — місто, штат Вісконсин
 Гленвуд — селище, штат Іллінойс
 Гленвуд — селище, штат Міссурі
 Гленвуд — переписна місцевість, штат Небраска
 Гленвуд — переписна місцевість, штат Нью-Мексико